D-klass kan syfta på:

 C- och D-klass (jagare) – en brittisk fartygsklass bestående av 14 jagare
 D-klass (brittisk ubåtsklass) – en brittisk fartygsklass bestående av åtta ubåtar
 D-klass (amerikansk ubåtsklass) – en amerikansk fartygsklass bestående av tre ubåtar
 D-klass (kryssare) – ett par planerade stora tyska kryssare som utformats som en del av Plan Z
 D-klass – en klass i Thaiboxning

Se även
Klass D